Brloh kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Brloh (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Brloh (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar